Cercopithèque à diadème est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner deux espèces distinctes de cercopithèques :
 l'espèce Cercopithecus mitis, également appelée singe argenté ;
 l'espèce Cercopithecus albogularis, également appelée sitka.

Le genre Cercopithecus appartient à la famille des Cercopithecidae.

Cercopithecidae
Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)